Рома́нцев — русская фамилия. Известные носители:

 Романцев, Борис Алексеевич (род. 1946) — советский и российский учёный-металлург.
 Романцев, Геннадий Михайлович (1950—2017) — советский и российский учёный.
 Романцев, Данил Николаевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Романцев, Олег Иванович (род. 1954) — советский футболист, затем советский и российский футбольный тренер, функционер.

См. также